Gmina Lipno bezeichnet Gemeinden in Polen:
 Lipno, eine Stadtgemeinde im Powiat Lipnowski der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Lipno (Landgemeinde), eine Landgemeinde im Powiat Lipnowski der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Gmina Lipno (Powiat Leszczyński) eine Landgemeinde im Powiat Leszczyński der Woiwodschaft Großpolen